Juan Aguilera ist der Name folgender Personen:

* Juan Aguilera (Fußballspieler) (~1900–nach 1930), chilenischer Fußballspieler
 Juan Aguilera (Fußballspieler, 1985) (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Juan Aguilera (Tennisspieler) (* 1962), spanischer Tennisspieler
 Juan Miguel Aguilera (* 1960), spanischer Science-Fiction-Autor